RX5 steht für folgende Pkw-Modelle:

 Mazda RX-5, japanisches Coupé
 Roewe RX5, chinesisches SUV
 Roewe RX5 Max, chinesisches SUV